Флаг сельского поселения Воро́нинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Воронинское Клинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4547.

Флаг муниципального образования сельское поселение Воронинское составлен на основе герба сельского поселения Воронинское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных прямоугольных частей красной и зелёной вверху и зелёной и красной внизу и воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные белыми, жёлтыми и оранжевыми цветами».

Обоснование символики 

Сельское поселение Воронинское известно как место летнего отдыха многих знаменитых людей России. Так, например, в деревне Боблово, входящей в состав современного поселения, в своём имении в летний период (летние вакации) жил и работал более 40 лет с 1865 года Дмитрий Иванович Менделеев. Здесь автор периодического закона разрабатывал многие практические вопросы ведения сельского хозяйства. «Милым и чудным» называл Дмитрий Иванович сельцо Боблово. Ведь с ним связаны его лучшие годы, его надежды на процветание российской глубинки. Боблово посещали известные учёные, писатели, художники: Тимирязев, Докучаев, Куинджи, Репин, Ярошенко, Врубель, а Александр Блок в своих стихах воспевал эти прекрасные места. Неподалёку были расположены старинные усадьбы Татищевых, Батюшковых, Фонвизиных.

Стремя и подкова заимствованы из герба рода Менделеевых. Этими элементами подчёркивается уважение к историческому прошлому поселения.

Подкова является древним талисманом против дурного глаза, магия которого основана на символизме соединения в подкове образа полумесяца и силы железа, из которого изготавливается подкова. По обычаям многих народов подкова, прикреплённая над входом в дом, приносит удачу и процветание его жителям.

Золотой рожок в верхней части флага символизирует неразрывную историческую часть сельского поселения Воронинское с Клинским районом: почтовый рожок — элемент герба Клинского муниципального района.

Разделение полотнища флага на четыре части — аллегория периодической таблицы Менделеева, символ разделения поселения на отдельные населённые пункты, символ чередования пахотных полей (красный цвет) и участков нетронутой природы (леса, луга — зелёный цвет).

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением подков
Флаги с изображением охотничьего рога